Разлив:

 Разлив — сезонный подъём уровня воды в реке.

Топоним

Болгария 
 Разлив — село в Болгарии

Россия 
 Разлив — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Разлив — посёлок в Котельничском районе Кировской области.
 Разлив — хутор в Тимском районе Курской области.
 Разлив — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Разлив — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Разлив — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Разлив — исторический район в Сестрорецке.
 Разлив — железнодорожная платформа в Сестрорецке.
 Разлив — река в Калининградской области.

См. также 
 Лахтинский разлив
 Сестрорецкий Разлив